Cneius Pompeius Magnus, appelé en français Pompée (106-48 av. J.-C.), adversaire de Jules César, est le membre le plus illustre de la famille romaine des Pompeius.
 Sextus Pompeius Festus, dit Festus Grammaticus ou plus couramment Festus, et parfois Pompeius (comme dans Petrus Crinitus, De honesta disciplina, l. 25, ch. 8), était un grammairien latin de la fin du  
 Pompeius Grammaticus était un auteur latin du  , auteur d'un Commentaire sur la Grammaire de Donat.
 Pompeius (genre), un genre de papillon de la famille des Hespériidé

de:Pompeius
en:Pompeius
es:Pompeyo
it:Gens Pompeia